Il singolare del torneo di tennis Berlin Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Paolo Bertolucci che ha battuto in finale Jiří Hřebec 6-4 5-7 4-6 6-2 6-4.

Teste di serie 
 Paolo Bertolucci (campione)
 José Higueras (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Berlin Open 1977